Рикардо Гонсалес:
  (род. 1937) — аргентинский гребец, участник летних Олимпийских игр 1960 года.
  (род. 1947) — колумбийский пловец, знаменосец на летних Олимпийских играх 1968 года.
 Гонсалес, Рикардо Алонсо (Панчо) (1928—1995) — американский теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Гонсалес, Рикардо Примитиво (род. 1925) — аргентинский баскетболист, чемпион мира 1950 года.
  (род. 1950) — кубинский журналист, «репортёр года» (2008) по версии организации «Репортёры без границ».
  (род. 1977) — мексиканский автогонщик, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» (2013) в категории LMP2.
  (род. 1949) — перуанский литературовед и критик, член Перуанской академии языка.
  (род. 1945) — парагвайский футболист.
  (род. 1974) — коста-риканский футболист.